Beijing Sevens 2014 – pierwsza edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Beijing Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 18–19 października 2014 roku w Chaoyang Sports Centre w Pekinie będąc trzecim turniejem sezonu 2014.

Informacje ogólne 
Rozegrane w Chaoyang Sports Centre zawody były trzecim turniejem sezonu 2014 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery trzyzespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Bowl.

Czołowa czwórka rozstawionych zespołów zwyciężyła w swoich grupach, choć najwięcej problemów z tym mieli Japończycy. Awansowały one następnie do półfinałów, a w turnieju triumfowali ostatecznie reprezentanci Hongkongu zwyciężając jednocześnie w całym cyklu. Najwięcej punktów w turnieju zdobył Japończyk, Makoto Kato, który zwyciężył też w klasyfikacji przyłożeń wraz z Koreańczykiem Younghe Ung Changiem.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2014
Beijing Sevens
2014 w Chinach